Ricard Viladesau i Caner (Calonge, 1918 – Barcelona, 2005), músic, compositor i instrumentista de tenora 
 August Viladesau i Gispert (Calonge, 1898- Puigcerdà), pedagog i mestre de primària